Hock János (1859–1936) katolikus plébános, politikus, író, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
 Hock János (1953) kertészmérnök, élelmiszeripari szakmérnök